Эскортные миноносцы типа «Джон Батлер» — серия из 83 эскортных миноносцев ВМС США, времён Второй мировой войны. Головной корабль, «Джон Батлер», вошёл строй 31 марта 1944 года. Этот тип кораблей был также известен как WGT, поскольку оснащался турбинами фирмы Westinghouse. Из 293 первоначально запланированных кораблей строительство 206 было прекращено в 1944 году, а еще четырёх — после закладки; три были завершены только после окончания Второй мировой войны.

Конструкция 
Корабли этого типа были вооружены двумя универсальными 127-мм орудиями, четырьмя 40-мм автоматами «Бофорс», десятью 20-мм зенитными орудиями «Эрликон» и одним трёхтрубным 533-мм торпедным аппаратом. Они также несли два сбрасывателя для глубинных бомб K-gun и один бомбомёт «Hedgehog» в качестве дополнительного оружия. Максимальная скорость составляла 24 узла.

Рабочее давление пара — 460 psi (31,3 атм.), 435 psi — на входе в турбину, температура — 399 °C (750 °F).

История 

Самым известным кораблем этого типа был «Samuel B. Roberts», получивший известность во время сражения в заливе Лейте, где он вместе с несколькими другими кораблями атаковал торпедами крейсера и линкоры Императорского флота Японии и был потоплен, получив несколько попаданий. Во время этой атаки «Сэмюэл Б. Робертс» достиг скорости 28,7 уз в течение более часа при работе котлов под давлением 45 атм. (660 psi) В военно-морских источниках он известен как «эскортный эсминец, сражавшийся как линкор». Два других потерянных корабля этого типа были «Shelton» и «Eversole» .

Также примечательным был «Tabberer», командир которого Генри Ли Плаж был награждён орденом Легион Заслуг, в то время как весь экипаж получил Ленту Благодарности Военно-Морского Флота за то, что проявил инициативу по спасению других кораблей после разрушительного шторма. В декабре 1944 года корабль потерял мачту и радиоантенны во время тайфуна «Кобра», в результате которого погибло 790 моряков (больше, чем было потеряно в боях за Мидуэй и Коралловое море вместе взятые). Несмотря на то, что он был поврежден и не мог обратиться за помощью по радио, он первым оказался на месте и подобрал 55 из 93 всего спасенных с трех эсминцев, перевернувшихся в бурном море.

Плавучий музей истории эскортных эсминцев находится в Олбани, штат Нью-Йорк. Эскортный миноносец «Slater» типа «Cannon» стоит на реке Гудзон в Олбани, штат Нью-Йорк. Эскортный миноносец «Стюарт» типа «Edsall» также выставлен как корабль-музей в Галвестоне, штат Техас.

Состав серии

См. также 
Миноносцы
Эскортный миноносец
Эскадренный миноносец
Минный крейсер

Примечания

Литература

Внешние ссылки 

 
 Destroyers Online - John C. Butler class destroyer escort 
 NavSource Online - John C. Butler class destroyer escort 
 Destroyer History.org - John C. Butler class destroyer escort 
 Samuel B. Roberts (DE 413) Survivor Association 

Страницы с непроверенными переводами
Миноносцы
Эскортные миноносцы